Reina Victoria puede referirse a las siguientes personalidades:

 Victoria del Reino Unido (1819-1901), reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda (desde 1837 hasta 1901) y emperatriz de la India (desde 1876 hasta 1901).
 Victoria (1840-1901), hija de la anterior, reina consorte de Prusia y emperatriz consorte de Alemania.
 Victoria de Baden (1862-1930), reina consorte de Suecia (entre 1907 y 1930).
 Victoria Eugenia de Battenberg (1887-1969), reina consorte de España (entre 1906 y 1931).

Además, puede hacer referencia a:

 MS Queen Victoria, barco propiedad de la compañía naviera británica Cunard Line.
 Teatro Reina Victoria, sala de teatro en Madrid (España).